Hugh Green ist:

 Hugh Green (Priester) (1584–1642), englischer katholischer Priester und Märtyrer
 Hugh Green (Politiker) (1887–1968), Mitglied des Illinois House of Representatives
 Hughie Green (1920–1997), britischer Fernsehmoderator
 Hugh Green (Linebacker) (* 1959), Spieler in der National Football League

Siehe auch:
 Hugh Greene